sobór powszechny – w Kościołach chrześcijańskich spotkanie biskupów całego Kościoła w celu ustanowienia praw kościelnych
 sobór – świątynia prawosławna pełniąca funkcję katedry eparchialnej lub wyróżniająca się rozmiarami i znaczeniem dla kultu
 święty sobór – w Kościele prawosławnym stała rada biskupów przy zwierzchniku (patriarsze, metropolicie, arcybiskupie) Kościoła
 Sobór Ziemski – zgromadzenie przedstawicieli stanów, głównie szlachty bojarskiej i duchowieństwa, w Rosji w XVI–XVII wieku

Sobory chrześcijańskie 
 sobór bazylejsko-ferrarsko-florencki – XVII sobór powszechny Kościoła katolickiego
 sobór chalcedoński – czwarty sobór powszechny biskupów chrześcijańskich
 sobór efeski – trzeci sobór powszechny, zwołany w Efezie przez cesarza Teodozjusza II
 sobór efeski II – sobór powszechny, zwołany w Efezie przez cesarza Teodozjusza II
 sobór jerozolimski – zebranie Kościoła, które odbyło się około 49 roku w Jerozolimie
 sobór w Hierei – sobór zwołany w lutym 754 roku w miejscowości Hierea
 sobór w Konstancji – sobór powszechny Kościoła katolickiego zwołany przez pizańskiego antypapieża Jana (XXIII)
 sobór konstantynopolitański I – sobór powszechny zwołany przez cesarza Teodozjusza I Wielkiego
 sobór konstantynopolitański II – zwołany w 553 przez cesarza Bizancjum Justyniana
 sobór konstantynopolitański III – Sobór został zwołany przez cesarza Konstantyna IV
 sobór konstantynopolitański IV – sobór biskupów chrześcijańskich, zwołany na przełomie 869 i 870 przez cesarza Bazylego I Macedończyka
 sobór laterański I – IX sobór powszechny Kościoła katolickiego
 sobór laterański II – sobór powszechny Kościoła katolickiego zwołany przez papieża Innocentego II
 sobór laterański III – sobór powszechny Kościoła katolickiego zwołany przez papieża Aleksandra III
 sobór laterański IV – sobór powszechny Kościoła katolickiego w 1215 w Rzymie
 sobór nicejski I – pierwszy sobór powszechny biskupów chrześcijańskich
 sobór nicejski II – sobór powszechny biskupów chrześcijańskich zainaugurowany w Konstantynopolu
 sobór trydencki – sobór powszechny Kościoła katolickiego w latach 1545–1563
 sobór watykański I – dwudziesty sobór powszechny Kościoła katolickiego
 sobór watykański II – ostatni, dwudziesty pierwszy sobór powszechny Kościoła katolickiego

Ważniejsze świątynie 
 sobór Chrystusa Zbawiciela w Moskwie
 sobór Uspieński w Moskwie
 sobór Mądrości Bożej w Kijowie
 sobór Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Petersburgu
 sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Helsinkach
 sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Warnie

Zobacz też 
 synod